Рат у Авганистану може имати више историјских значења:

 Први англо-авганистански рат (1839—1842)
 Други англо-авганистански рат (1878—1881)
 Трећи англо-авганистански рат (1919)
 Грађански рат у Авганистану (1978 — данас)
 Саур револуција (1978)
 Совјетско-авганистански рат (1979—1989)
 Грађански рат у Авганистану (1989—1992)
 Грађански рат у Авганистану (1992—1996)
 Грађански рат у Авганистану (1996—2001)
 Америчка инвазија Авганистана (2001—2021)